Birds Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Birds Corner (Delaware), im New Castle County
 Birds Corner (Missouri), im Stoddard County